Ђердап се може односити на:

 Ђердапска клисура, клисура на граници Србије и Румуније, највећа у Европи
 Ђердапско језеро, вештачко језеро у Ђердапској клисури
 Национални парк Ђердап, национални парк на територији Ђердапске клисуре
 Парк природе Ђердап (Румунија)
 Хидроелектрана Ђердап, хидроелектрана на Ђердапској клисури
 Хидроелектрана Ђердап I
 Хидроелектрана Ђердап II
 Ђердап (локалитет), археолошки локалитет у области Ђердапске клисуре

Види још 
 Ђердапска улица, улица у Београду